Додекаедр — геометричне тіло з дванадцятьма плоскими гранями. Деякі особливі двадцятигранники мають окремі назви:
 Правильний додекаедр — платонове тіло, грані якого є правильними п'ятикутниками.
 Пентагондодекаедр — грані утворено п'ятикутниками, які відрізняються від правильних
 Ромбододекаедр — дванадцятигранник із ромбічними гранями